Tongjiang Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tongjiang Xian (härad i Kina), Sichuan, 
 Tongjiang Shi, härad, Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar